Aleksandr Barkov (né le ), joueur et entraîneur russe de hockey sur glace ;
 Aleksander Barkov (né le ), fils du précédent et joueur finlando-russe de hockey sur glace ;
 Viacheslav Barkov (né le ), coureur russe du combiné nordique.
Patronyme russe